
Molekulska formula -{C13H16N2}- se može odnositi na:

 Tetrahidrozolin
 Deksmedetomidin
 Medetomidin
 Petidin intermedijar A
 PNU-22394